Медведи:

 Медведи — род млекопитающих отряда хищных.
 Медведи — деревня в Городокском районе Витебской области Белоруссии.
 Медведи  — субкультура гомо- и бисексуальных взрослых мужчин, отличающихся волосатостью тела.
 «Медведи» — документальный фильм 2014 года о медведях гризли, живущих на прибрежных горных хребтах Аляски.

См. также 
 
 
 
 Кузнецкие Медведи